Mumm peut désigner :
 Champagne G.H. Mumm, une maison de champagne basée à Reims ;
 Dean Mumm, un joueur de rugby à XV australien ;
 Mumm 30, un voilier monotype de croisière sportif.